Климово — село Чаплыгинского района Липецкой области в составе Ломовского сельского поселения.

 

«Деревня Климова, что была преж сего за Ряжскими детьми боярскими: за Олфером Климовым с товарищи на реке на Больших Рясах под Слобоцким лугом и в нынешнем во (7)160 году июня 16 числа по ГДРву ЦРву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу та Климова деревня из Ряжского уезду взята в Козловский уезд потому, что та деревня стала меж козловских сёл села Слобоцкого и села Ломового, а ряжские дети боярские, которые в той деревне были испомещены указал царь служить по Козлову". РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 1014. (7160 г. от сотв. мира это 1652 г. от Рождества Христова).

Расположено на левом берегу Ягодной Рясы, в 3 км  северо-западнее райцентра Чаплыгин, близ старой Ряжской дороги. В качестве сельца упоминается в Ряжской писцовой книге в 1652 и 1653 годах, где оно описывается так: за Ряшены, за Алфером да за Уланком, да за Оедькою Богдановыми детьми, да за племянником их, за Оедькою Лукиным сыном, Климовыми, да за Алфером с братьями отца их, а за Оедькою деда его Богданово поместье Климова часть сельца Климова, что была пустошь Дикое поле на реке на Больших Рясах под Слободским лесом, по обе стороны Больших Ряс меж Козловского рубежа и Ряшен - детей боярских Михаила Микульшина с товарищами, а по другую сторону Медьвежева боярака к Мостковым Рясам (Московская Ряса) сельцо без разделения за разными помещиками за Прокофьем Нерезным (или Нерязным) с товарищами; а в селе на общей земле часовня, где быть церкви Богоявления Господа Спаса нашего Иисуса Христа, а на церковной земле место дворовое попово, место дьячково, пономарево, место просвирницино; да к той же церкви дано по государеву указу и по челобитью всех помещиков, из примерной земли, пашни паханые две чети да дикого поля на пашню 18 чети, а всего - пашни паханые и дикого поля добрые земли 20 чети в поле, а в дву потомуж, сена по реке по Рясам 40 копен.

Когда вместо часовни поставлена была в с. Климове церковь, указаний не имеется. В 1789 году 4 июля, согласно прошению причта и прихожан, епископом Тамбовским и Пензенским Феофилом дана благословенная грамота на построение в с. Климове, вместо ветхой Богоявленской церкви, новой, также деревянной, в прежнее храмонаименование и на прежнем кладбище. Освящение новой церкви состоялось 6 ноября 1791 года. Существующая ныне в том селе каменная Богоявленская церковь окончена постройкой и освящена благочинным г. Раненбурга Дм. Левитовым 11 ноября 1879 года, соединённая с церковью каменная колокольня ещё не окончена. В состав прихода, кроме села с 51 двором, входят деревни: Жабина (Гвоздовка) в 1 вер., с 113 дв., Большое Петелино, выселившееся из с. Петелино (в 1 вер.) с 114 дв. и Малое Петелино, отделившееся от Б.Петелина в 1880 г. (в 1 вер.) с 34 дв., в коих в 1885 году числилось м.п. 1122, ж.п. 1191, в том числе 47 дв. последователей молоканской секты, в коих состоит м.п. 215, ж.п. 200. По штату 1873 г. в причте положены 1 свящ. и 1 псал.
Из священнослужителей означенной церкви известны:
Матвей Мартинов, род. в 1780 г.
Лукьян Иоаннов, упом. в 1789 г.
Пётр Михайлов род. 1800 г.
Никита Андреев Растегаевский род 8 мая 1815 г.
Иоанн Никитич Дунаев сост. с 30 окт. 1846 г.
Метрические книги Богоявленской церкви с.Климово находятся на хранении в Государственном архиве Липецкой области за период с 1885 по 1918 гг. Клировые ведомости церквей Раненбургского уезда предположительно находятся в Государственном архиве Рязанской области.

Население

Примечания

Ссылки 
 http://vfl.ru/fotos/cea41bff8882871.html 
 Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. И. Добролюбов, том 3, стр. 270-271
Богоявленская церковь в с.Климово Чаплыгинский район Липецкой области 

Населённые пункты Чаплыгинского района